Unkraut bezeichnet:
 unerwünschte Pflanzen, siehe Unkraut
 Unkraut-Das Umweltmagazin des Bayerischen Fernsehens
 im 19. Jahrhundert einen schweren kindlichen Krampfanfall.

Unkraut ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Unkraut (1731–1823), Kartäusermönch und Prior der Kartausen Hildesheim und Vogelsang
 Johann Heinrich Unkraut (1758–1815), ehemaliger Bürgermeister von Brilon

Siehe auch:

 Herbologie
 Herbizid
 UnkrautEx
 Unkrautstecher
 Unkrautvernichtungsmittel
 Unkraut im Paradies
 Unkraut unter dem Weizen